Merlino ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Saverio Merlino (1856–1930), italienischer Jurist, anarchistischer Aktivist und Theoretiker des libertären Sozialismus
 Gabriel Merlino (* 1977), argentinischer Bandoneonist
 Joey Merlino (* 1962), US-amerikanischer Mobster
 Salvatore Merlino (1939–2012), italienisch-amerikanischer Mafioso

Merlino ist der Name folgender Orte:
 Merlino (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Lodi in der Region Lombardei, Italien